Nettleton ist der Familienname folgender Personen:

 Asahel Nettleton (1783–1844), US-amerikanischer Theologe und Pastor
 Catherine Elizabeth Nettleton (* 1960), Botschafterin des Vereinigten Königreichs
 Jim Nettleton († 2009), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Lois Nettleton (1927–2008), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nettleton (Arkansas), Ort im Craighead County, Arkansas
 Nettleton (Kansas), Gemeindefreies Gebiet im Edwards County, Kansas
 Nettleton (Mississippi), Town im Lee und Monroe County, Mississippi